Les élections régionales de 1995 en Vénétie () ont eu lieu le  afin d'élire le président et les conseillers de la  du conseil régional de Vénétie pour un mandat de cinq ans.

Système électoral 

Le conseil régional de Vénétie est constitué de 65 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 53 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 11 sièges.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 1995

Notes et références

Notes 

Vénétie, 2000
Vénétie
Politique en Vénétie
Politique en avril 1995